El término Abantos puede referirse a:
Monte Abantos, una montaña de la Sierra de Guadarrama (España).
Alto de Abantos, también llamado Puerto de Malagón, un puerto de montaña situado cerca de la montaña de mismo nombre.
Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería, espacio natural protegido en la Comunidad de Madrid, en España.